Ivan Kos je ime več znanih Slovencev:

 Ivan Kos (1846–1907), podjetnik in šahist
Ivan Kos (1849–1931), jezikoslovec, filolog, šolnik
Ivan Kos (1895–1981), slikar, grafik 
Ivan Kos (*1962), zoolog in ekolog
Ivan Kos (1880–1968), trgovec, gostilničar, politik, posojilničar

Glej tudi 

 Janez Kos
 Janko Kos
 Ivan Kosirnik